La Planète bleue est le titre de plusieurs œuvres :
 La Planète bleue, film documentaire d’Alastair Fothergill et Andy Byatt sorti en 2004
 La Planète bleue, émission radiophonique présentée par Yves Blanc

Homonymie de titre